Anteia ist der Name folgender Personen:

 Anteia (Mythologie) (auch Stheneboia), Gemahlin von Proitos von Tiryns
 Anteia (Gattin des Helvidius Priscus), Frau von Helvidius Priscus minor
 Anteia (Hetäre), eine Hetäre aus dem Bordell der Nikarete aus Korinth